

Patronymes 

 Enrico Braggiotti (1923-2019), banquier et homme d'affaires monégasque d'origine italienne ;
 Francesca Braggiotti (1902-1998), actrice et danseuse italienne.

Patronyme italien